

Codici 
 AQP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Rodriguez Ballon, Arequipa, Perù

Altro 
 AQP – sigla dell'Acquedotto pugliese
 AQP – acquaporina